Hallier kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernst Hans Hallier
 Hans Gottfried Hallier

Robotskapade auktorsförkortningar